Il doppio del torneo di tennis Tashkent Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Viktoryja Azaranka e Tat'jana Puček che hanno battuto in finale Maria Elena Camerin e Emmanuelle Gagliardi per walk-over.

Teste di serie 

 Anastasija Rodionova /  Galina Voskoboeva (quarti di finale)
 Maria Elena Camerin /  Emmanuelle Gagliardi (finale)

 Chan Chin-Wei /  Tamarine Tanasugarn (semifinali)
 Viktoryja Azaranka /  Tat'jana Puček (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 2006